Henk Hofstra (kunstenaar) (*1952), Nederlands kunstschilder en grafisch ontwerper
 Henk Hofstra (1904-1999), Nederlands politicus en hoogleraar
 Henk Hofstra (1923-1993), Nederlands wethouder, waarnemend burgemeester en provinciaal politicus